DZN steht für:
 Flughafen Schesqasghan (IATA-Code), Flughafen von Schesqasghan, Zentralkasachstan

dzn steht für:
 Dzando (ISO-639-3-Code), Bantusprache in der Demokratischen Republik Kongo

Abkürzung